Ferreirim ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Ferreirim (Lamego)
 Ferreirim (Sernancelhe)